Abdelatif Benazzi – ex rugbista a 15 marocchino
 Felipe Benazzi Arteiro – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 Giada Benazzi – pallavolista italiana
 Mario Benazzi – zoologo e docente italiano